Ла Атаскоса има више значења:

 Ла Атаскоса (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Атаскоса (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику